McCoy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clarence J. McCoy
 Sir Frederick McCoy
 Michael McCoy
 Thomas Nevil McCoy